Hainham ist der Ortsname von

 Hainham (Anger), Ortsteil der Gemeinde Anger, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hainham (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern